Heliopolis (stadswijk), buitenwijk van Caïro gebouwd begin 20ste eeuw o.i.v. de Belgische industrieel Empain.
Heliopolische stijl, architecturale en decoratieve stijl gebruik in Heliopolis begin 20ste eeuw.
Heliopolis (Egypte), stad in het oude Egypte.
Baalbek, vroeger Heliopolis, oude Fenicische, later Syrische stad in de Bekavallei in het huidige Libanon.
Heliopolis (vliegtuigfabriek).
Heliópolis, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia.